

События 
 15 апреля — в Королевском оперном театре прошла церемония вручения премии Лоренса Оливье. Мюзикл «Матильда» завоевал 7 наград, рекордное на тот момент количество, включая награды за лучший новый мюзикл и за лучшую женскую роль в мюзикле для четырёх юных исполнительниц заглавной роли. Элеонор Уорингтон-Кокс в возрасте 10 лет стала самой молодой обладательницей премии за всю её историю.
 16 апреля — в Большом театре прошла церемония вручения премии «Золотая маска», лауреатами которой в числе других стали Пётр Фоменко, Евгений Миронов, Евгений Бражник.
 10 июня — в концертном зале «Радио Сити Мьюзик Холл» (Нью-Йорк) прошла 66-я церемония вручения премии «Тони», триумфатором которой стал мюзикл «Однажды», завоевав 8 наград из 11 номинаций. Награда за лучшую мужскую роль досталась комику Джеймсу Кордену, а актриса Одра Макдональд получила свою пятую статуэтку.

Постановки 
 3 апреля — опера «Кавалер розы», Большой театр (режиссёр Стивен Лоулесс). Первая постановка оперы Рихарда Штрауса на сцене Большого театра.
 2 августа — «Загадочное ночное убийство собаки», Королевский национальный театр (режиссёр Мэриэнн Эллиотт, адаптация одноимённого романа Марка Хэддона).
 2 октября — мюзикл «Чумовые боты», театр Банка Америки, Чикаго.
 6 октября — мюзикл «Граф Орлов», театр Московская оперетта (режиссёр Алина Чевик, авторы Юлий Ким и Роман Игнатьев).
 16 октября  — мюзикл «Наташа, Пьер и Большая комета 1812 года», театр Арс Нова, Нью-Йорк.

Деятели театра

Скончались 
 8 января — Светлана Харитонова, российская актриса.
 22 января — Рита Горр, бельгийская меццо-сопрано.
 24 января — Патриция Невай, американская сопрано.
 25 января — Коста Цонев, болгарский актёр.
 3 февраля 
 Бен Газзара, американский актёр.
 Сергей Павленко, российский композитор.
 11 февраля — Иосиф Сумбаташвили, российский и грузинский театральный художник и сценограф.
 12 февраля — Дэвид Келли, ирландский актёр.
 14 февраля — Златко Црнкович, хорватский актёр.
 23 февраля — Дмитрий Набоков, американский оперный певец.
 25 февраля — Эрланд Юзефсон, шведский актёр.
 2 марта — Жерар Ринальди, французский актёр и певец.
 16 марта — Джанкарло Кобелли, итальянский режиссёр.
 19 марта — Улу Гросбард, американский режиссёр
 8 апреля — Анатолий Равикович, российский актёр
 12 апреля — Штефания Мольдован, венгерская оперная певица. Заслуженная артистка Венгрии
 15 апреля — Александр Пороховщиков, российский актёр и режиссёр.
 30 апреля — Зоя Осмоловская, белорусская актриса.
 10 мая — Джойс Редман, британская актриса.
 11 мая — Ласло Шереги, венгерский танцор и хореограф.
 18 мая — Дитрих Фишер-Дискау, немецкий оперный певец.
 29 мая 
 Цита Кабатова, чешская актриса.
 Марк Минков, российский композитор.
 6 июня — Нонна Гурская , украинская и советская актриса, народная артистка Украинской ССР (1974).
 13 декабря — Сакари Юркка, финский актёр театра и кино, режиссёр, театральный деятель.

Примечания

Ссылки 
 

2012 год в театре